Loyola-universiteit van Andalusië, Spanje
Loyola-universiteit van Chicago, Illinois (met vestigingen in Rome en Peking)
Loyola-universiteit van Chicago School of Law
Loyola-universiteit van Chicago Medisch Centrum
Loyola Marymount University, Los Angeles, Californië
Loyola Marymount-universiteit Law School
Loyola-universiteit van Maryland, Baltimore, Maryland (voorheen, Loyola College)
Loyola-universiteit van New Orleans, Louisiana
Loyola-universiteit van New Orleans College of Law